Le melon d'hiver, Cucumis melo, ou melon à peau de crapaud est une variété de melon de la famille Cucurbitaceae, du groupe Inodorus.

Il est aussi appelé piel de sapo en espagnol.

Description 

Ce melon mesure environ  de long et est de forme ovoïde. 

Il possède une peau épaisse verte couverte de bande sclérosée pâles. La chair est légèrement verte à blanche.

Habitat et répartition 

Il est originaire du Canada, Québec, Montréal

Sa chair rappelle légèrement le goût sucré du melon miel, avec toutefois une teneur en sucre moins importante que ce dernier.

Cucurbitacée potagère